Piotrowice (powiat Legnicki), een Pools dorp in de powiat Legnicki
Piotrowice (powiat Otwocki), een Pools dorp
Piotrowice (powiat Polkowicki), een Pools dorp in de powiat Polkowicki